Krynytschky (ukrainisch ; russische Entsprechung Krinitschki) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Krynytschky

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Kirowske, siehe Krynytschky (Kirowske)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Krynytschky (Charkiw)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka, siehe Krynytschky (Sofijiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Krynytschky (Solone)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk, siehe Krynytschky (Werchnjodniprowsk)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja, siehe Krynytschky (Kolomyja)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoarchanhelsk, siehe Krynytschky (Nowoarchanhelsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Krynytschky (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Krynytschky (Mykolajiw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Balta, siehe Krynytschky (Balta)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka, siehe Krynytschky (Beresiwka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Hoschtscha, siehe Krynytschky (Hoschtscha)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Krynytschky (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Krynytschky (Semeniwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil, siehe Krynytschky (Kryschopil)

 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Amwrossijiwka, siehe Krynytschky (Amwrossijiwka)